Love Grows (Where My Rosemary Goes) – singolo degli Edison Lighthouse del 1970
Ora che sei qui/Love grows – 45 giri di Remo & Josie del 1970